Arturo Rodríguez puede referirse a:

 Arturo Rodríguez (muerto en 1916), militar mexicano.
 Arturo Rodríguez Jurado (1907-1982), boxeador argentino.
 Arturo Rodríguez (1998- ), futbolista mexicano-estadounidense.